Масоха — українське прізвище.

 Масоха Лаврентій Омелянович (* 1909 — † 1971) — український, російський актор. Заслужений артист Росії (1969)
 Масоха Петро Омелянович (* 1904 — † 1991) — український актор

Українські прізвища